Umbracle (pel·lícula), pel·lícula experimental dirigida pel cineasta català Pere Portabella l'any 1970
 Umbracle (Barcelona)
 L'Umbracle